Флаг Каменки — упрощённое наименование флага нескольких городских поселений России:

 Флаг Каменского городского поселения — флаг Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области.
 Флаг Каменского городского поселения — флаг муниципального образования Каменское городское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области.
 Флаг Каменки — флаг муниципального образования город Каменка Каменского района Пензенской области.